Black Table bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Table (Idaho)
 Black Table (Utah)